Газо́л (Газоль) () — каталанская фамилия. Известные носители:

 Газоль, Марк (род. 1985) — испанский баскетболист, игрок «Мемфис Гриззлис».
 Газоль, Пау (род. 1980) — испанский баскетболист, игрок «Сан-Антонио, Спёрс».
 Газол, Хавьер (род. 1980) — испанский легкоатлет, прыгун с шестом.